A Jelly Jamm brit-spanyol televíziós CGI-sorozat, amelyet Európa szerte a Boomerang sugárzott.

Történet 
A sorozat 5 főhőse Goomo, Bello, Mina, Rita és Ongo a Jammbo bolygón élnek és mindennap szórakoznak és kalandoznak.

Szereplők 
Bello
Mina 
Rita
 Goomo
Ongo
Regina 
Regele 
Dodo

Epizódok 
  

Amerikai animációs sorozatok
Brit animációs sorozatok
Spanyol animációs sorozatok